Vesterby ist der Familienname folgender Personen:

 Edvin Vesterby (* 1927), schwedischer Ringer
 Michelle Vesterby (* 1983), dänische Triathletin